3 miejscowości w Polsce: 
 Wierzchowisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Wierzchowisko – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom 
 Wierzchowisko – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów